Bank of the West Classic 2010 — профессиональный женский теннисный турнир. Играется на открытых хардовых кортах.

Турнир-2010 является уже 39-м по счёту, проводящимся здесь. В этом году он относился к премьер категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили в Станфорде с 26 июля по 1 августа 2010 года. Турнир являлся первым соревнованием женской части US Open Series того года.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Саманта Стосур (№ 5 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Впервые в истории соревнований титул разыграют два представителя бывшего СССР. Виктория Азаренко в третий раз в сезоне выходит в финал (все — на турнирах премьер категории), а Мария Шарапова — в четвёртый (три предыдущих — на соревнованиях международной категории).
 В четвёртый раз подряд действующий чемпион не смог подтвердить свой титул.
 Виктория Азаренко впервые с прошлогодних весенних соревнований в Майами побеждает на турнире WTA.

Парный разряд

Факты 
 Линдсей Дэвенпорт побеждает на своём первом же турнире классических пар после возвращения в профессиональный тур.
 Лизель Хубер в третий раз (и с третьей партнёршей) доходит до финала турнира WTA после мартовского развала её дуэта с Карой Блэк. Во второй раз взят титул.
 Дуэт Чжань / Чжэн во второй раз в сезоне в финале турнира WTA. Для представительницы Тайваня — это третий финал в сезоне.
 Чжань Юнжань второй год подряд в финале этого турнира.

См. также 
 Bank of the West Classic

 WTA Тур 2010
 US Open Series 2010

 Премьер-турниры WTA

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Профиль турнира на сайте WTA 
 

США
Теннис
Июль 2010 года
Август 2010 года
2010
Станфорд